Макку́л () — английская фамилия. Известные носители:

 Маккул, Кортни (род. 1988) — американская гимнастка (спортивная гимнастика).
 Маккул, Мишель (род 1980) — американская рестлерша.
 Маккул, Уильям Камерон (1961—2003) — американский астронавт.

Другое 
 Маккул — небольшой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

Примечания